Rio Mora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Mora (vattendrag i Spanien), Aragonien, Provincia de Teruel,

USA 

 Rio Mora (vattendrag i USA), New Mexico, San Miguel County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar